Aureliopolis bezeichnet:

Aureliopolis in Asia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
Aureliopolis in Lydia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche